Фантом може да се односи на:
 приказивање, прецизније
 душе
 духа
 илузију, изобличење чула

Књижевност 
 Фантом, стрип

Филм 
 Фантом, филм из 1996.

Остало 
 Фантом, програмски језик